Miyazaki har flera betydelser:

 Miyazaki prefektur – en prefektur i Japan
 Miyazaki (stad) – den administrativa huvudorten för prefekturen Miyazaki 
 Hayao Miyazaki (1941–), japansk animatör och regissör, se 
 Gorō Miyazaki (1967–), japansk filmregissör, se (son till ovanstående)